Ronchi kan syfta på:

 Ronki, brummande eller pipande biljud vid andningen.

Geografi

Italien 

 Ronchi dei Legionari, kommun, Friuli-Venezia Giulia, Provincia di Gorizia, 
 Ronchi (ort i Italien, Veneto, Provincia di Padova, lat 45,59, long 12,00), 
 Ronchi (ort i Italien, Piemonte, Provincia di Cuneo), 
 Ronchi (ort i Italien, Veneto, Provincia di Padova, lat 45,52, long 11,98), 
 Ronchi (ort i Italien, Veneto, Provincia di Verona, lat 45,45, long 10,71), 
 Ronchi (ort i Italien, Trentino-Alto Adige), Bolzano, 
 Ronchi (ort i Italien, Veneto, Provincia di Verona, lat 45,51, long 10,79), 

Robotskapade Italienförgreningar